Branišovice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

Branišovice, Gemeinde im Okres Brno-venkov
Branišovice, Ortsteil von Chyšky, Okres Písek
Branišovice, Ortsteil von Římov, Okres České Budějovice